Дормидонтов — фамилия, происходящая от личного имени Дормидонт — варианта имени Доримедонт.

Известные носители 
 Дормидонтов, Григорий Фёдорович (1852—1919) — профессор римского права в казанском университете.
 Дормидонтов, Николай Иванович (1898—1962) — российский советский живописец и график.